Sept navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Bulwark :
 le HMS Bulwark aurait dû être un navire de 74 canons de troisième rang. Commandé en 1778 il est annulé en 1783 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang lancé en 1807 et démoli en 1826 ;
 le HMS Bulwark aurait dû être un navire à hélice de deuxième rang de 81 canons. La construction commence en 1859 mais le navire est annulé puis démoli ;
 le , un navire de ligne de premier rang de 110 canons est lancé en 1860 mais entre en service en 1885 comme navire-école, sous le nom de Bulwark ;
 le , un cuirassé de  lancé en 1899 et détruit par une explosion en 1914 ;
 le , un porte-avions de  lancé en 1948 et démoli en 1984 ;
 le , un navire d'assaut amphibie de classe Albion lancé en 2001.

Bulwark